Pandia ist der Name folgender Personen: 
 Pandia (Mythologie), in der griechischen Mythologie die Tochter des Zeus und der Selene 

Pandia steht für: 
 Pandia (Fest), ein Fest im antiken Athen